Colter bezeichnet:
 Colter GmbH, Unternehmen in Erkrath
 Colter Group, Unternehmen in Dunmow, Essex, England

Colter ist der Familienname folgender Personen:
 Jessi Colter (* 1943), amerikanische Country-Sängerin
 John Colter (1774–1813), amerikanischer Trapper
 Mary Colter (1869–1958), amerikanische Architektin
 Mike Colter (* 1976), amerikanischer Schauspieler 

Orte:
 Colter, Arizona ist eine verlassene Stadt im Apache County, die von John Colter gegründet wurde.
 Colter’s Hell, eine vulkanogene Gegend, benannt nach John Colter
 Colter Bay Village in  Wyoming

Buchtitel
 Colter: The True Story of the Best Dog I Ever Had, des amerikanischen Autors Rick Bass. ISBN 0-618-12736-4

Siehe auch:
 Kolter